

Patronyme
 Anne de Bayser (1968-), haute fonctionnaire française ;
 Clotilde de Bayser (1964-), actrice française ;
 Marguerite de Bayser-Gratry (1881-1976), sculptrice française ;
 Xavier de Bayser (1946-), banquier français ;
 Yves de Bayser (1920-1999), écrivain français.

Endroit
Château de Bayser

Homonymie
Homonymie de patronyme